Li Shuang (hockeyster) (1978), Chinees hockeyster
 Li Shuang (snowboardster) (1992), Chinees snowboardster